Dwie przełęcze w Tatrach:
 Szeroka Przełęcz Bielska
 Szeroka Przełęcz Jaworzyńska